Ви́ктор Петро́вич Поляни́чко (9 марта 1937, Ростов-на-Дону — 1 августа 1993, с. Тарское, Пригородный район, Северная Осетия) — политический и государственный деятель СССР и Российской Федерации, кандидат исторических наук (1973), член союза журналистов РСФСР. Являлся должностным лицом в ранге вице-премьера России, народным депутатом СССР, народным депутатом Азербайджанской ССР, депутатом Челябинского облсовета депутатов трудящихся, делегатом 23-го съезда КПСС.

Погиб в результате террористического акта. Единственный политик в новейшей российской истории, погибший в ранге вице-премьера Правительства РФ.

Комсомольская работа 
В 1959 году был досрочно демобилизован из армии и направлен в качестве начальника комсомольского штаба на ударную комсомольскую стройку Гайского горно-обогатительного комбината.

В 1959—1964 годах — первый секретарь Орского горкома ВЛКСМ. В 1965 году — ответственный организатор ЦК ВЛКСМ. В 1965—1971 годах — первый секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ. Делегат XV и XVI съездов ВЛКСМ.

Партийная работа 
В 1972 году — секретарь Челябинского горкома КПСС. В 1972—1978 годах — секретарь Оренбургского обкома КПСС. В 1978—1985 годах — заведующий сектором пропаганды ЦК КПСС. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность партийных и комсомольских организаций по коммунистическому воспитанию рабочей молодёжи в период между XXIII и XXIV съездами КПСС».

Афганистан 
В 1985—1988 годах работал в Афганистане советником ЦК КПСС при Политбюро ЦК НДПА (политический советник Бабрака Кармаля и Наджибуллы). В. П. Поляничко называют одним из разработчиков политики национального примирения в Демократической Республике Афганистан.

Азербайджан. Осетия. Ингушетия 
В 1988—1991 годах — второй секретарь ЦК Компартии Азербайджана. В 1990—1991 годах — член ЦК КПСС.

С 1990 года — руководитель республиканского «Оргкомитета по НКАО». На основании материалов, представленных Комитетом по правам человека ВС РФ и содержащих исследования деятельности В. П. Поляничко, летом 1991 г. Генеральной прокуратурой СССР против него было возбуждено уголовное дело (так же, как и против министра внутренних дел СССР Б. К. Пуго, командующего внутренними войсками МВД СССР генерал-полковника Ю. В. Шаталина и многих других военных и милицейских руководителей).

Бывший секретарь ЦК КПСС по национальным вопросам А. Н. Гиренко в интервью Vesti.az заявил, что позиция Поляничко была однозначной — любой ценой сохранить Карабах в составе Азербайджана.

Однако, по мнению сопредседателя Социал-демократической партии Азербайджана Араза Ализаде, и у азербайджанцев отношение к Виктору Поляничко должно быть однозначно негативным:

«Положительно относиться к нему должны россияне, так как он был патриотом своей родины. Поляничко делал всё, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе продолжался вечно. Это ложь, что Поляничко стремился сохранить Карабах в составе Азербайджана. И армяне не имеют права его критиковать, так как он делал всё в пользу Армении, вернее, в пользу России.

Я лично видел и слышал, как азербайджанцам он говорил одно, а армянам другое. Осенью 1991 года в селе Туг были убиты члены азербайджанской и армянской семей. Азербайджанцам Поляничко сказал, что дальше подобное терпеть невозможно, а армянам сказал — надо браться за оружие. Правда, он не знал, что я слышал эти слова. Вот такой это был человек. Что же касается его убийства 1 августа 1993 года, то Поляничко столько натворил на Кавказе, что его мог убить кто угодно. Но однозначно, это сделали не азербайджанцы»

Во время работы в Степанакерте на него было совершено армянами несколько покушений. Вот что пишет в своих воспоминаниях В. В. Кривопусков, занимавший в октябре — декабре 1990 года должность начальника штаба Следственно-оперативной группы (СОГ) МВД СССР в НКАО: В ходе нашей встречи я не раз обращал внимание на то, что разговаривал Виктор Петрович громче, чем следовало бы при общении трёх человек. Это, видимо, у него так проявлялись последствия от недавней контузии. В Карабахе армянами на него было совершено три покушения. Первый раз его служебный автомобиль на горной дороге столкнули грузовиком в пропасть. Поляничко в машине в тот момент не было. В следующий раз на железнодорожной станции Степанакерт был взорван штабной вагон, в котором он должен был находиться, но перед взрывом Поляничко вышел из него за несколько минут. Третье покушение чуть не стоило ему жизни. Во время очередного совещания Оргкомитета по НКАО в кабинет… из парка, расположенного напротив, выстрелили из гранатомёта. Только чудо спасло Виктора Петровича и других участников совещания. Он был сильно контужен, что отразилось на его слухе.

В августе 1991 года поддержал ГКЧП, назвав его «обнадёживающей структурой».

С 26 июня 1993 года — глава Временной администрации на территориях Моздокского района, Пригородного района и прилегающих к нему местностях Северной Осетии и Малгобекского и Назрановского районов Ингушетии в ранге заместителя председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации.

Убийство 

Погиб в Северной Осетии 1 августа 1993 года в результате террористического акта. Служебная машина, на которой он направлялся на переговоры с осетинскими полевыми командирами, была обстреляна неизвестными. В теле вице-премьера Поляничко судмедэкспертами было обнаружено 15 огнестрельных ран. Вместе с ним были убиты начальник Владикавказского гарнизона, командир 42-го армейского корпуса генерал-майор Анатолий Корецкий и офицер антитеррористической группы Главного управления охраны «Альфа» старший лейтенант Виктор Кравчук. Ещё четверо военнослужащих получили ранения. Убийство до сих пор не раскрыто. Томас де Ваал в своей книге «Чёрный сад. Между миром и войной» утверждает, что вице-премьер Поляничко «погиб в результате нападения на него группы армянских боевиков в Северной Осетии».

Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.

Увековечение памяти 

С целью увековечивания памяти постановлением № 604 правительства Российской Федерации от 25.05.1994 создан Благотворительный фонд «Будущее отечества» им. В. П. Поляничко, действующий по настоящее время, его возглавляет вдова Л. Я. Поляничко. С 2008 года Л.М. Рабченок является председателем правления фонда. Фонд осуществляет патриотические программы по воспитанию школьников в гг. Москва, Челябинск, Оренбург, Орск, Ростов-на-Дону, Гай, Магнитогорск. В этих городах открыты мемориальные доски памяти В. П. Поляничко.

Именем В. П. Поляничко названы улицы в городах Ростов-на-Дону и Оренбург, Назрань, в пос. Первомайский Первомайского района и с. Сакмара Сакмарского района Оренбургской области, переулок в г. Гае.

В Челябинске учреждена областная премия им. В. П. Поляничко, создан музей, установлены мемориальные доски на здании Дворца пионеров и школьников и жилого дома, в 1994—2006 гг. проводился ежегодный чемпионат России по боксу памяти Поляничко.

Именем В. П. Поляничко названа средняя школа № 50 города Орска, Центральный парк культуры и отдыха города Орска и школа № 10 города Магнитогорска, МБОУ «Лицей № 20» в г. Ростове-на-Дону.

Так же именем В. П. Поляничко названа средняя школа № 2 (ныне № 10) города Гая, и одна из улиц города.

Имя В. П. Поляничко носит Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи.

С 2003 г. на сайте ООДТДМ им. В. П. Поляничко действовал виртуальный музей В. П. Поляничко. 29 октября 2008 г. в ООДТДМ им. В. П. Поляничко открыт музей Виктора Петровича Поляничко. В 2010 г. был создан сайт музея В. П. Поляничко ООДТДМ им. В. П. Поляничко.

В г. Владикавказе Северной Осетии и г. Назрани Ингушетии его именем названы улицы.

Также его именем назван бульвар в г. Горячий Ключ (Краснодарский край).

Памяти В. П. Поляничко посвящена музыкальная композиция под названием «Песня твоих земляков», которая впервые прозвучала в 1997 году в Парламентском центре в г. Москве в день памяти Виктора Петровича. В этой песне есть такие слова: «Пуля может сразить человека, Только память она не убьёт».

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (1967, 1988)
 орден Дружбы народов (14 ноября 1980 года) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 орден «Знак Почёта» (1967)
 орден «За личное мужество» (4 августа 1993 года, посмертно) — за мужество и самоотверженность,  проявленные  при  исполнении служебного долга
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год)
 медаль «За освоение целинных земель» (1966 год)
 Почётный гражданин Оренбурга, Орска, Гая (24 июня 1993 года).

Библиография 

Поляничко В. Орлов А. Мистер Солсбери и каслинский чёрт. — Челябинск, ЮУКИ, 1973. — 176 с., 5 000 экз.
Поляничко В. Рабочая молодёжь  — гордость поколения.  — Челябинск, ЮУКИ, 1974
Коган Л., Поляничко В. Молодой рабочий и культура.  — М.: Молодая гвардия, 1975.
Поляничко В. Стахановский подвиг продолжается.  — Оренбург, 1975
Поляничко В. Воспитательная роль учреждений культуры.  — М.: Политиздат, 1976
Поляничко В. Коммунистическому воспитанию  — комплексный подход.  — Челябинск, ЮУКИ, 1978.
Поляничко В. Звёзды на комбайнах.  — М.: Плакат, 1979
Поляничко В. Река весны : По Уралу — от истока до устья / Виктор Поляничко, 163 с. ил., 16 л. ил. 18 см, Челябинск Юж.-Урал. кн. изд-во 1983
Поляничко В. П. Река весны : По Уралу-от истока до устья / Виктор Поляничко; [Фонд «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко], 220,[1] с., [4] л. ил. 15 см, Оренбург Печ. дом «ДиМур» 1997
Бурлак Б. С., Поляничко В. П. Гайское созвездие. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984.
Поляничко В. П. Оренбургская нива. — М.: Политиздат, 1977.
 Оренбуржье-77 / Составители В. П. Поляничко, В. П. Романенко — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1977.
 Виктор Поляничко — человек и гражданин : очерки воспоминаний / сост.: М. Ненашев, И. Уханов. — М, 1994.
 Дети — молодёжь — общество : материалы межрегиональных общественно-педагогических чтений. — Челябинск: изд. ЧГПИ «Факел», 1995.
 Виктор Поляничко. Жизнь и судьба: Документальные повести, размышления, воспоминания, документы/Рук. проекта М. Ф. Ненашев; ред.-сост. В. П. Лысенко. — Оренбург: Оренбургское кн. изд., 2007.
 В. П. Поляничко. Река жизни. Издательство «Русская книга», Москва, 2004.
 Виктор и Лидия Поляничко. Время выбрало нас. Печатный дом «Димур», Оренбург, 1997.
 «Виктор Поляничко — человек и гражданин: Очерки воспоминаний» / Сост.: М. Ненашев, И. Уханов. Москва. Издательство «Ключ», 1994.
 Сын Отечества: Очерки о жизни В. П. Поляничко / Сост.: Б. Жидков, А. Филатов. «МП Книга», Ростов- на- Дону, 1997.
 Надо! Администрация Оренбургской области, Оренбургское литературное агентство «Орлит- А», 2002
 Магнитка продолжает дела Поляничко. Магнитогорский дом печати, 2001.
 Виктор Поляничко в памяти орчан. Издательство Орского гуманитарно-технологического института,2005.
 Всем вам, кого оставил на земле…/ Сост.: Н. Л. Москаленко, И. Е. Узлова. Ч., 1995;
 Это наша с тобой биография…: Комсомол Южного Урала и В. Поляничко. Челябинск, 2000.

Примечания

Ссылки 
 ПОЛЯНИЧКО Виктор Петрович. Биография в Челябинской энциклопедии
 «Своими руками историю делать» (Политический портрет В. П. Поляничко — вице-премьера России)// Выдающиеся представители научной, общественной и духовной жизни Урала: Материалы 3-й Региональной науч.конф. / ЧГАКИ. — Челябинск, 2002. С. 90-92
 Фильм о Поляничко Викторе Петровиче часть 1
 Фильм о Поляничко Викторе Петровиче часть 2

Версии убийства:
 М. Сергеев, «Дорога ведёт в тупик (тайны и версии убийства Виктора Поляничко)». «Завтра» № 2(163), 14 января 1997 г.
 14 лет назад в Северной Осетии был убит глава временной администрации Осетии и Ингушетии Виктор Поляничко

Место гибели и мемориалы:
 Место гибели Виктора Поляничко
 Могила Виктора Поляничко
 Мемориальная доска на доме, в котором жил Виктор Поляничко в г. Челябинске
 Видео зарисовка памяти Виктора Поляничко
Фонд и премии:
 Вручение премий им. В. П. Поляничко
 Работа Фонда им. В. П. Поляничко в школах
 Валерий Николаевич Ганичев. Слово о Викторе Поляничко. Пал богатырь

Убитые политики
Жертвы терактов в России
Нераскрытые убийства в России
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Шелепинцы
Народные депутаты СССР от округов Азербайджанской ССР
Члены ЦК КПСС
Вторые секретари ЦК КП Азербайджана
Делегаты XXIII съезда КПСС
Депутаты Челябинского областного совета
Секретари Оренбургского обкома КПСС
Заведующие секторами отделов ЦК КПСС
Почётные граждане Оренбурга
Почётные граждане Орска
Почётные граждане Магнитогорска
Почётные граждане Ростова-на-Дону
Почётные граждане Челябинска
Делегаты XXV съезда КПСС